Гађени има више значења:

 Гађени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Гађени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији